Termenul "Flash" se poate referi la:

Adobe Flash, software/program și format al firmei Adobe;
Memorie Flash, un anumit tip de memorie electronică, nevolatilă, pentru calculatoare și alte aparate "inteligente".